Urspringbach ist ein Gewässername:

 Urspringbach (Haidelbach), linker Zufluss des Haidelbachs (zum Röthenbach) an der Fuchsmühle, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberg Land, Bayern
 Urspringbach (Rot), rechter Zufluss der Rot (zur Donau) bei Achstetten, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ursprungbach